Raccoon City est une ville fictive de la saga japonaise de jeux vidéo Resident Evil, de type survival horror et édité par Capcom. Il s'agit aussi de la même ville fictive dans la série de film Resident Evil.

Description 

Raccoon City est une petite ville américaine comptant  habitants. Elle est située dans le Midwest des États-Unis, bien que l'État ne soit jamais mentionné. Sa date de fondation n'est pas connue. Entourée par une chaîne de montagnes et une forêt dense, elle reste relativement isolée.
La plupart des emplois de la ville sont fournis par Umbrella Corporation, une société pharmaceutique (fictive) qui a installé un laboratoire aux abords de Raccoon City.
La ville est dotée :
d'un commissariat de police (RE2, RE3, REO2, RE:UC, RE:DC, RE:ORC)
d'une université (REO)
d'un beffroi (RE3)
d'un hôpital (RE3, REO, RE:ORC)
d'un parc (RE3, RE:ORC)
d'un zoo (REO2)
d'un hôtel (REO, RE:UC)
de deux bars : Bar Black Jack (RE3) et J's Bar (REO, REO2)
d'une station de métro (REO2) 

Les forces de police municipales, le RPD, accueillent en leur sein une unité d'élite, les STARS. Par ailleurs, Raccoon est la deuxième ville des États-Unis, après New York, à être dotée d'une telle unité.

En , au moment où les événements de la série Resident Evil commencent, le maire de la ville est Michael Warren, le chef de la police Brian Irons, et Albert Wesker dirige les STARS. Warren et Irons sont réputés pour être corrompus par Umbrella, pour fermer les yeux sur les activités douteuses de la compagnie.

Raccoon City est détruite le  par un tir de missile nucléaire décidé par le Président des États-Unis, pour enrayer l'épidémie de Virus T qui a transformé la population en dangereux zombies affamés de chair humaine.

Événements majeurs

L'incident du Manoir Spencer 

À la suite du signalement de nombreuses disparitions et de la présence de créatures étranges aux alentours du Manoir Spencer, situé en périphérie de Raccoon City, à partir du mois de , les 2 équipes des S.T.A.R.S sont dépêchées sur place pour enquêter le  de la même année.
Ils découvriront que le manoir cache un laboratoire secret d'Umbrella où la firme développe des armes biologiques. L'incident est dû à une contamination de ses occupants par le Virus T, qui transforme les personnes contaminées en Zombies cannibales capables de transmettre leur maladie par simple morsure. Les S.T.A.R.S devront également affronter d'autres abominations issues des manipulations génétiques d'Umbrella, tels les Hunters ou le Tyran.
Bien que piégés et manipulés par leur propre chef, Wesker (qui était en réalité un agent d'Umbrella infiltré dans la police de Raccoon), plusieurs membres de l'équipe (Chris Redfield, Jill Valentine, Rebecca Chambers et Barry Burton) sortent vivants du manoir qu'ils parviennent à détruire, anéantissant les recherches d'Umbrella et leurs créatures. Wesker est laissé pour mort.

Infection 

2 mois après l'incident, les S.T.A.R.S survivants ont quitté la ville (excepté Jill Valentine et Brad Vickers) pour lutter contre Umbrella à travers le monde. Le , la société pharmaceutique envoie un commando de ses forces armées privées, mené par Hunk Death, pour trouver le laboratoire secret du Dr William Birkin, situé dans les égouts de la ville, et récupérer le Virus G qu'il a mis au point. Birkin, sérieusement blessé dans l'opération, s'injecte le virus et devient un monstre implacable. Il pourchasse et tue les membres du commando (seul Hunk en réchappe vivant). Les fioles de Virus T que transportaient les mercenaires tués se brisent et des rats en mangent le contenu, puis répandent par morsures la toxine dans la ville. En quelques jours, les habitants sont décimés et transformés en Zombies et la ville sombre dans le chaos, les forces de police sont dépassées. Umbrella envoie ses propres forces sur place, ainsi qu'une de ses plus redoutables créations, le Nemesis, un Tyran amélioré ayant pour mission d'éliminer les S.T.A.R.S encore en vie.

Le , Jill et Brad décident de quitter la ville et essaient de trouver une échappatoire. Mais Brad est tué par le Nemesis, auquel Jill parvient à échapper. La jeune femme finira par rencontrer Carlos Oliveira, un mercenaire d'Umbrella, et s'alliera à lui après qu'il l'aura sauvée de Nemesis. Jill sera malgré tout contaminée par le Virus T, mais Carlos trouvera un remède et veillera sur Jill durant 24 heures, le temps que le remède agisse.

Le , Leon S. Kennedy, jeune officier de police fraîchement promu à Raccoon, et Claire Redfiled, la sœur cadette de Chris, arrivent en ville. Ils se rencontrent, pourchassés par les zombies, et, bien que séparés à plusieurs reprises, parviennent à s'enfuir de la ville par un train qu'ils remettent en marche. Ils éliminent également le monstre qu'est devenu William Birkin. Claire parvient à secourir Sherry Birkin, la fille de William.

Le , Jill, enfin rétablie, parvient à fuir la ville avec l'aide de Carlos et d'autres membres des forces d'Umbrella, après avoir vaincu définitivement le Nemesis.

Destruction 

Le , devant l'ampleur de la catastrophe et l'inefficacité des mesures de confinement (les barrages de police cèdent et les interventions du SWAT se soldent par de lourdes pertes), le Président des États-Unis ordonne la destruction de la ville. Un missile nucléaire est lancé sur Raccoon City, anéantissant la ville et l'ensemble des créatures qui y rôdaient. L'infection est enrayée, et les ruines de la ville deviennent une zone interdite totalement barricadée.

Resident Evil
Ville fictive aux États-Unis
Lieu dans la science-fiction